.50 Action Express (также .50 AE, 12.7 x 33, 12,7×32,6 мм) — патрон калибра 12,7 мм, разработанный в 1988 году для израильского пистолета Desert Eagle. Один из самых мощных унитарных пистолетных патронов в мире. Имеет тупоконечную пулю, которая обуславливает огромное останавливающее действие данного патрона.

Загрузка и тип пуль 
Стандартные FMJ патроны:

 300 gr (19 g) Ball 1,450 ft/s (442 м/с) - 1830 дж
 325 gr (21 g) Ball 1,258 ft/s (383 м/с) - 1540 дж

Так же в настоящее время появилось немало экспансивных пуль с разным типами загрузки и скоростей.

Достоинства и недостатки 
Как и все боеприпасы, патрон .50 Action Express имеет свои достоинства и недостатки:

Литература 

Пистолетные патроны
Патроны центрального воспламенения
Появились в 1988 году в США